Alfonso Gatto (1909-1976), poète italien ;
 Anthony Gatto (1973-), artiste jongleur américain ;
 Ettore Lo Gatto (1890-1982), essayiste et critique littéraire italien ;
 John Taylor Gatto (1935-2018), enseignant et essayiste américain ;
 Lisa Gatto (1982-), coureuse cycliste italienne ;
 Lorenzo Gatto (1986-), violoniste belge ;
 Olivier Gatto (1963-), contrebassiste, compositeur et arrangeur de jazz français ;
 Oscar Gatto (1985-), coureur cycliste italien ;
 Vincenzo Gatto (1922-2005),  homme politique italien.